Vendeuvre est un toponyme issu du gaulois Vindobriga, composé de briga, désignant une hauteur ou une fortification, et de vindo-, blanc. Vandœuvre est également issu de Vindobriga. On trouve avec cette orthographe :
 Vendeuvre, commune française du Calvados
 Château de Vendeuvre, château situé à Vendeuvre (Calvados)
 Vendeuvre-du-Poitou, commune française de la Vienne
 Vendeuvre-sur-Barse, commune française de l'Aube
 canton de Vendeuvre-sur-Barse, canton français de l'Aube, dont le chef-lieu est Vendeuvre-sur-Barse
 gare de Vendeuvre, gare SNCF située à Vendeuvre-sur-Barse
 La Ville-aux-Bois-lès-Vendeuvre, ancienne commune française de l'Aube, aujourd'hui intégrée à Amance

Vendeuvre est le nom d'une entreprise française fabriquant des tracteurs.

Voir aussi 
 Vendœuvres, commune de l'Indre.
 Vandœuvres, commune de Suisse.
 Vandœuvre-lès-Nancy, commune de Meurthe-et-Moselle.

Notes 

Homonymie de toponyme